Гришино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Переслегинская волость».

Расположена на западе района, в 8 км к северо-западу от райцентра Великие Луки и в 2 км к северо-востоку от волостного центра Переслегино.

Численность населения по оценке на 2000 год составляла 18 человек, на 2010 год — 28 человек.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района